Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2019—2020 — 35-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. У зв'язку з пандемією COVID-19 16 червня 2020 року Футбольна федерація Сан-Марино вирішила припинити проведення турніру. Переможця визначено не було.

Учасники

Перший раунд

Група А

Група B

Другий раунд

Група 1

Група 2

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2020
Сан-Марино
Сан-Марино